Дарьга́нга — термин, у которого до 1989 года в русскоязычной литературе было принято написание «»:
 Дарьганга — сомон аймака Сухэ-Батор в Монголии.
 Дарьганга — плато на юго-востоке Монголии и севере Китая.
 Дарьганга — народ либо субэтническая группа в составе монголов Восточной Монголии, которая проживает на плато Дарьганга.

См. также